Cotton (motorfietsmerk), een historisch Brits merk van motorfietsen
Cotton (Suffolk), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Mid Suffolk, in het Engelse graafschap Suffolk
Cotton (album), het derde album van de Texaanse singer-songwriter Sam Baker
Cotton (CK), Pennink, Lawrie, Steel & Partners, een Engelse firma, die over de hele wereld golfbanen ontwerpt en aanlegt
Cotton (computerspelserie), een Japanse serie computerspellen